La sjögrenite è una varietà di piroaurite. Precisamente si tratta del politipo pyroaurite-2H precedentemente riconosciuta dall'IMA come specie a sé stante, ma discreditata nel 2012 nell'ambito della definizione del supergruppo dell'idrotalcite.

Morfologia

Origine e giacitura

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Nitrati e carbonati (minerali)
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA
Varietà di minerali